Ферезеи (, «перизи») — народ или группа народов, неоднократно упоминаемый в Библии как один из живших в Ханаане до прибытия израильтян. Если их название не связано с местным субстратным языком, то возможно, оно связано с еврейским термином, означающим «сельский житель».

История 
Библейские упоминания о ферезеях охватывают период со времён Авраама () до времени Ездры и Неемии (). По мнению Мишеля Лефевра, ссылка Эзры на ферезеев вовсе не означает, что они всё ещё существовали в его времена; с гораздо большей вероятностью Эзра просто ссылается на такие авторитетные для него источники, как  и , которые запрещали смешанные браки с различными неизраильскими народами, в том числе и с ферезеями.

Время, когда ферезеи были основными противниками израильтян, по-видимому, относится к периоду Иисуса Навина (ранний период книги Судей).

Согласно Книге Иисуса Навина, ферезеи обитали в холмистой местности Иудеи и Ефрема (Иисус Навин 11: 3, 17: 14-15). Согласно , они были порабощены Соломоном.

По словам Тревора Брайса, «ферезеев невозможно связать с какими-либо народами или землями, известными из внебиблейских источников».

Возможно, что их название имело довольно размытый смысл и относилось либо к тем, кто жил в деревнях (в отличие от евреев, которые тогда вели кочевой и скотоводческий образ жизни), либо к тем, чьё происхождение было евреям неизвестно, либо сразу к нескольким чужим народам.

Еврейская энциклопедия 
Ханаанское племя поселилось на юге Ханаана между Хором и Негевом, хотя это не упоминается в генеалогии народов в книге Бытия. Согласно Ветхому завету, Авраам, когда он вступил в Ханаан, обнаружил ферезеев, живущих рядом с хананеями (там же, Xiii. 7), и Бог обещал уничтожить оба этих народа (там же, Xv. 20). Иаков обличил своих сыновей из-за преступления Сихема, поскольку он боялся ферезеев и хананеев (там же, XXXIV. 30). Моисей пообещал израильтянам привести их в землю ферезеев и амореев (Исход XXX. 8); и позже племена Симеона и Иуды покорили хананеев и ферезеев (Судей I. 4). Ферезеи были среди племен, которые не были подвергнуты дани Соломоном (I Царств IX. 20-22), в то время как Ездре жаловались на то, что священники и левиты не отделились от ферезеев и других местных народов (Ездра IX. 1).

Ранее считалось, что ферезеи были доисторическим племенем, которое ассимилировалось с хананеями, когда хананеи вторглись в Ханаан. Однако ферезеи не упоминаются в библейской генеалогии народов. Более поздние комментаторы считают, что названия «Перизи» и «Перази» идентичны, и что Библия обозначила термином «ферезеи» все народы, живущие в поселениях без стен.

Список используемой литературы 
 Riehm, Handwörterb. 2d ed., p. 1211
 Cheyne and Black, Encyclopedia Biblica, s.v.;
 Hastings' Dictionary of the Bible, s.v.
 The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible; Merrill Tenney, ed., Zondervan Publishing House, ©1976; Vol. 4, p. 704

Примечания

Ссылки 
 https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/3986
 https://bible.by/lexicon/brockhaus/word/4061/

Древние народы
Народы Древней Месопотамии
Исчезнувшие народы Передней Азии
Семитские народы
Ветхозаветные народы
История Палестины
История Израиля